Владимир Львович Бродовский (1823—1903) — российский польский врач-, доктор медицины, декан и ординарный профессор Варшавского университета.

Поступил в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, но вскоре перешёл на медицинский факультет Московского университета, который окончил в 1848 году.

В 1859 году получил в Московском университете степень доктора медицины за диссертацию «Quaedam de thrombosis historia, anatomia pathologica atque aethiologia».

Был награждён орденами Св. Станислава 3-й ст. (1866) и Св. Анны 2-й ст. с императорской короной (1873); произведён 31 декабря 1876 года в чин действительного статского советника.

Ему принадлежит авторство сочинения: «Rys anatomji patologicznej człowieka» («Bibijoteka umiejętności lekarskich») и нескольких работ по патологии.

Примечания

Литература 
 
 

 

Профессора Императорского Варшавского университета
Деканы Императорского Варшавского университета
Действительные статские советники